Washburn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lincoln Washburn (1911–2007), US-amerikanischer Geologe und Skirennläufer
 Andrew Washburn Mead, US-amerikanischer Komponist, Musiktheoretiker und -pädagoge, siehe Andrew Mead (Komponist)
 Beverly Washburn (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin
 Bradford Washburn (1910–2007), US-amerikanischer Bergsteiger
 Bryant Washburn (1889–1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Cadwallader C. Washburn (1818–1882), US-amerikanischer Politiker

 Deric Washburn, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Edward Wight Washburn (1881–1934), US-amerikanischer Chemiker
 Emory Washburn (1800–1877), US-amerikanischer Politiker
 Frederic Leonard Washburn (1860–1927?), US-amerikanischer Insektenkundler
 Henry Dana Washburn (1832–1871), US-amerikanischer Politiker, Generalmajor und Forschungsreisender

 Jarrod Washburn (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler
 Margaret F. Washburn (1871–1939), US-amerikanische Psychologin
 Mary Washburn (1907–1994), US-amerikanische Leichtathletin
 Peter T. Washburn (1814–1870), US-amerikanischer Politiker
 Sherwood L. Washburn (1911–2000), US-amerikanischer Anthropologe und Paläoanthropologe
 Steve Washburn (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Watson Washburn (1894–1973), US-amerikanischer Tennisspieler

Orte 

in Kanada:

 Washburn (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:

 Washburn (Arkansas)
 Washburn (Illinois)
 Washburn (Iowa)
 Washburn (Maine)
 Washburn (Missouri)
 Washburn (North Carolina)
 Washburn (North Carolina)
 Washburn (North Dakota), im McLean County
 Washburn (Tennessee)
 Washburn (Texas)
 Washburn (West Virginia)
 Washburn (Wisconsin), im Bayfield County
 Washburn (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Washburn (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin

Gewässer:
 River Washburn, North Yorkshire, England

Siehe auch:
 Washburn Observatory
 Washburn-Gleichung 
 Washburn Guitars, Gitarrenhersteller, siehe auch: Washburn AF-40V bzw. Washburn PS
 Washburn-Langford-Doane-Expedition
 Mount Washburn
 Mount Washburn (Antarktika)
 Washburne